En mathématiques
Arrangement
Arrangement avec répétition
Arrangement compact
En musique
Arrangement (musique)

Traité de l'arrangement
Œuvres
Arrangement en gris et noir n°1 et Arrangement en gris et noir n°2 de James Abbott McNeill Whistler
Petits arrangements avec les morts
L'Arrangement des sexes
René Bousquet ou le Grand Arrangement
L'Arrangement, film américain d'Elia Kazan

Petit arrangement amoureux
Autres :
Arrangement de reconnaissance mutuelle
Arrangement de Wassenaar
Jeu par arrangement
Mariage arrangé
Rhum arrangé
Match arrangé